Il singolare del WCT Finals 1972 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

Ken Rosewall era il detentore del titolo e ha battuto in finale 4–6, 6–0, 6–3, 6–7, 7–6 (7–5) Rod Laver.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1972